Во́ртон () — англомовний топонім та прізвище.

Топоніми

Вортон — місто, штат Нью-Джерсі
 Вортон — місто, штат Техас
 Вортон — селище, штат Огайо
 Вортон Тауншип — селище в окрузі Файєтт, штат Пенсільванія
 Вортон Тауншип — селище в окрузі Поттер, штат Пенсильванія

Персоналії 
 Вортон (прізвище)